Xavier Blond peut désigner :
 Xavier Blond (né en 1965), biathlète français ;
 Xavier Blond (né en 1967),  joueur et entraîneur français de rugby à XV.